Los tescelosáuridos (Thescelosauridae) son un clado o familia extinta de pequeños ornitisquios ornitópodos que fueron previamente situados entre los "hipsilofodóntidos".

Clasificación 

Aunque Hypsilophodontidae fue interpretado como un grupo natural a principios de la década de 1990, esta hipótesis ha caído en desusos ya que se considera que Hypsilophodontidae es una familia o agrupamiento no natural compuesto de una amplia variedad de dinosaurios más o menos relacionados con Iguanodontia (es parafilético), con varios pequeños gruposs de taxones cercanamente relacionados. "Hypsilophodontidae" y los "hipsilofodontes" son entonces entendidos como términos informales para una gradación evolutiva, no un clado verdadero. Thescelosaurus ha sido considerado tanto como muy basal como muy derivado entre los hipsilofodontes. Una cuestión que ha interferido potencialmente con la clasificación de Thescelosaurus es que no todos los restos asignados a T. neglectus son necesariamente pertenecientes a este. Clint Boyd y colaboradores encontraron que mientras que el clado Thescelosaurus incluye al género Bugenasaura y la especie que había sido asignada a ese género, había al menos dos y posiblemente tres especies dentro de Thescelosaurus, y varios especímenes previamente asignados a T. neglectus que no habían sido asignados aún a una especie dentro del género. Este parece estar emparentado de cerca con Parksosaurus.

La disolución de Hypsilophodontidae ha sido segurida por el reconocimiento de la familia diferenciada Thescelosauridae. Esta área del árbol familiar de los dinosaurios ha estado históricamente sujeta a la complicación de que apenas ha sido estudiada, pero los trabajos de Clint Boyd y colaboradores y Caleb Brown et al. se han dirigido de manera particular hacia estos dinosaurios. Boyd et al. (2009) y Brown et al. (2011) encontraron que los "hipsilofodontes" norteamericanos del Cretácico se clasificaban en dos grupos relacionados, uno consistente en Orodromeus, Oryctodromeus y Zephyrosaurus, y el otro en Parksosaurus y Thescelosaurus. Brown et al. (2013) encontró unos resultados similares, con la adición del nuevo género Albertadromeus al clado de Orodromeus y varias formas de hocico largo de Asia (previamente descritas bajo la familia Jeholosauridae) al clado de Thescelosaurus. Ellos también definieron formalmente a Thescelosauridae como Thescelosaurus neglectus, Orodromeus makelai, su más reciente ancestro común, y todos sus descendientes, así como a los clados menores o subfamilias Orodrominae y Thescelosaurinae.

Un análisis publicado en 2015 por Clint Boyd encontró que los tescelosáuridos se encuentran por fuera de Ornithopoda, siendo el taxón hermano de Cerapoda.

Referencias 

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico